Andrés Rivadulla Rodríguez nació el 24.02.1948 en Tetuán, Marruecos. Es un filósofo español de la ciencia. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo su doctorado en Filosofía en 1977 en la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional incluye extensos periodos de investigación en universidades como Colonia, Frankfurt a. M. (en calidad de investigador de la Fundación Alexander von Humboldt y la LSE.

Carrera investigadora 

Su dedicación a la filosofía de la ciencia abarca la historia y filosofía de la probabilidad y la estadística matemática, la metodología de la ciencia y la epistemología, y la filosofía e historia de la física. Ha profundizado en temas de probabilidad inductiva, bayesianismo y filosofía de la estadística teórica, ha hecho contribuciones a cuestiones típicas de la metodología de la ciencia como la explicación científica, el papel de los modelos teóricos, así como a problemas epistemológicos como la inconmensurabilidad, la racionalidad científica, la incompatibilidad teórica, el realismo científico y el instrumentalismo, y ha hecho aportaciones a la temática del descubrimiento científico, en particular a la abducción y a la preducción teórica como prácticas del descubrimiento científico.

A lo largo de su carrera ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias en varios países de Europa e Hispanoamérica. En Portugal: "Modelos Teóricos en Física e Incompatibilidad Teórica. Un enfoque no Realista de la relación Teoría-Realidad" (2014);  "Conocimiento y Ciencia ¿Es sostenible el realismo hoy?", Conferência de encerramento das VIII Jornadas Ibérica (2014). En Chile: "Refutaciones empíricas y la racionalidad de las revoluciones científicas" e "Inconmensurabilidad y elección racional de teorías". Universidad Santiago de Chile

Página en Academia.edu

Libros

Es autor de 

 Filosofía Actual de la Ciencia, Ed. Tecnos, Madrid 1986.
 Probabilidad e Inferencia Científica, Ed. Anthropos, Barcelona 1991.
 Revoluciones en Física, Ed. Trotta, Madrid 2003.
 Éxito, Razón y Cambio en Física. Un enfoque instrumental en teoría de la ciencia, Ed. Trotta, Madrid 2004.
 Meta, Método y Mito en Ciencia, Ed. Trotta, Madrid 2015.

El primero de estos libros es un clásico en la filosofía de la ciencia en español. Los tres últimos forman una especie de trilogía en Ciencia, Historia y Filosofía.

Es editor de  

 Hipótesis y Verdad en Ciencia. Ensayos sobre la filosofía de Karl Popper, Ed. Complutense, Madrid 2004.

Y coeditor de 

 Perspectivas Actuales de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Ed. Siglo XXI, Madrid, España 1994
 Física Cuántica y Realidad/Quantum Physics and Reality, Ed. Complutense, Madrid 2002

Artículos 

 "Abduction in Observational and in Theoretical Sciences. Some Examples of IBE in Palaeontology and in Cosmology". Revista de Filosofía, 40, 2015, pp. 143-152.
 "El realismo y el desafío de la incompatibilidad interteórica". Discusiones Filosóficas, 25, 2014, pp. 63-82.
 "White dwarfs, black holes and the philosophical incommensurability thesis". En Revista del Instituto de Filosofía, Universidad de Valparaíso, Año 2, N.º 3. Junio 2014. Pags. 7-12.
 "Theorical Preduction and Computational Scientific Discovery". In C. Martínez Vidal et al (eds.), Proceedings of the VII Conference of the Spanish Society for Logic, Methodology and Philosophy of Science. Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 2012, pp. 497-504.
 "La teleología en física". En Diálogo Filosófico N.º 83, 2012, pp. 33-52.
 "Racionalismo crítico y ciencias sociales: Karl Popper". En E. de la Garza Toledo y G. Leyva (eds.), Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales. Fondo de Cultura Económica, México, 2012. 
 "La tesis de la inconmensurabilidad y el desarrollo de la física". En P. Lorenzano y O. Nudler (eds.), El camino desde Kuhn. La inconmensurabilidad hoy. Biblioteca Nueva, Madrid 2012.
 "Ciencia computacional de la ciencia. Filosofía del descubrimiento automático". En Luis Fernández Moreno, Francisco J. Salguero Lamillar y Cristina Barés Gómez (eds.) (2012): Ensayos sobre lógica, lenguaje, mente y ciencia. Sevilla: Editorial Alfar, pp. 399-414
 “Scientific Reasonableness and the Pragmatic Approach to the Unity of Science”. En John Symons, Juan M. Torres and Olga Pombo (eds.), New Approaches to the Unity of Science. Vol. I: Otto Neurath and the Unity of Science. Springer,  Dordrecht 2011, 221-237.
 "¿Puede la ciencia decidir el resultado del debate realismo-antirrealismo? El papel de los modelos y las teorías en la metodología de la física". Discusiones Filosóficas. No 19, 2011, 13-130.
 “Modelos teóricos y racionalidad científica. Un enfoque instrumental de la teorización en física”. En A. R. Pérez Ransanz y A. Velasco Gómez (coordinadores), Racionalidad en ciencia y tecnología. Nuevas perspectivas iberoamericanas. México: UNAM, 2011, 337-344.
 "Complementary Strategies in Scientific Discovery: Abduction and Preduction". In Bergman, M, Paavola, S., Pietarinen, A-V, & Rydenfelt, H. (eds.): Ideas in Action: Proceedings of the Applying Peirce Conference. Nordic Studies in Pragmatism  Helsinki: Nordic Pragmatism Network 2010, 264-276.
 "Precisiones sobre la estrategia tropológica en ciencia". Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura, Vol.187, 2011, 109-115.
 "Albert Einstein y la filosofía actual de la ciencia", en G. Guerrero Pino, compilador, Einstein. Científico y Filósofo. Colección Artes y Humanidades, Universidad del Valle, Cali, Colombia 2011, pp.365-381.
 "Two Dogmas of Structural Realism. A Confirmation of a Philosophical Death Foretold". Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía vol.42, n.º124, abril (2010), pp.3-29.
 “El desgarro del realismo. Realismo estructural vs. realismo científico típico”. En David Fernández Duque etal. (eds.), Estudios de Lógica, Lenguaje y Epistemología. Universidad de Sevilla, Fénix Editora, Sevilla 2010, 357-376.
 "Estrategias del descubrimiento científico. Abducción y preducción". Filosofia e História da Ciência no Cone Sul, 6º encontro, mayo (2010), pp. 120-129.
 "La preducción teórica, una práctica deductiva de descubrimiento científico", en J. Alcolea, V. Iranzo, A. Sánchez y J. Valor (ed.), Actas del VI Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, 2009, pp. 409-414.
 "Ampliative and Anticipative Inferences in Scientific Discovery: Induction, Abduction and Preduction". In L. Fernández Moreno (ed.), Language, Nature and Science: New Perspectives, Plaza y Valdés, Madrid-México, 2009, pp. 35-52.
 "Anticipative preduction, sophisticated abduction and theoretical explanations in the methodology of physics", en José Luis González Recio (ed.), Philosophical Essays on Physics and Biology, Georg Olms Verlag, Hildesheim - Zürich - New York, 2009, pp. 351-364.
 "El mito del método y las estrategias del descubrimiento científico. Inducción, abducción, preducción", en O. Pombo e Á. Nepomuceno (eds.), Lógica e Filosofia da Ciência, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, Colecçao Documenta 2, Lisboa 2009, pp. 231-246.
 "Discovery practices in natural sciences: from analogy to preduction". Revista de Filosofía, Vol. 33 Núm. 1 (2008): pp. 117-137.
 "Relaciones interteóricas y el papel de la teorización en física". En P. Lorenzano y H. Miguel (eds.), Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono Sur, Vol. II, pp. 495-504. AFHIC/C.C.C. Educando, Buenos Aires 2007.
 "Abductive Reasoning, Theoretical Preduction, and the Physical Way of Dealing Fallibly with Nature". In Olga Pombo & Alexander Gerner (eds.), Abduction and the Process of Scientific Discovery, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, Colecçao Documenta, Lisboa 2007, pp. 199-210. 
 "Restricciones sin refutaciones de dominios de teorías físicas". Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte No. 6 (mayo de 2007), pp. 10-25.
 "Abduction, Preduction and the fallible way of modelling nature. Some epistemological consequences for the philosophy of physics”. AIAI06, 2006, pp. 9-11.
 "Metáforas y modelos en ciencia y filosofía". Revista de Filosofía, vol. 31, num. 2, 2006, pp. 189-202.
 "The Role of Theoretical Models in Physics". In L. Magnani (ed.), Model Based Reasoning in Science and Engineering, College Publications London, 2006, pages 75-85.
 "Theoretical Models and Theories in Physics: A Rejoinder to Karl Popper's Picture of Science". En Jarvie, Milford & Miller (ed), Karl Popper: A Centenary Assessment. Vol. III: Science, Aldershot, Ashgate 2006, pages 85-96.
 "Theoretical Explanations in Mathematical Physics", in G. Boniolo, P. Budinich, M. Trobok (eds.), The Role of Mathematics in Physical Sciences. Interdisciplinary and Philosophical Aspects. Springer, Dordrecht 2005. 
 "The Newtonian limit of relativity theory and the rationality of theory change", Synthese. Volume 141, Issue 3, Sep. 2004, pags. 417-429.
 "Experimentos cruciales en física. El caso Einstein-Lorentz-Aspect". En Andrés Rivadulla (ed.), Hipótesis y Verdad en Ciencia. Ensayos sobre la Filosofía de Karl Popper, Ed. Complutense, Madrid 2004, pp. 127-137.
 "La filosofía de la ciencia hoy. Problemas y posiciones". En Juan M. Navarro Cordón (editor), Perspectivas del pensamiento contemporáneo. Vol. II: Ámbitos, Editorial Síntesis, Madrid, 2004. 
 "Inconmensurabilidad y relatividad. Una revisión de la tesis de Thomas Kuhn". Revista de Filosofía, Vol. 28, n.º 2, 2003, 237-259.
 "La solución revolucionaria de Planck del problema de la radiación del cuerpo negro". En C. Mataix y A. Rivadulla (eds.), Física Cuántica y Realidad. Quantum Physics and Reality. Editorial Complutense, Madrid 2002, pp. 43-56.

Recensiones de sus libros

Revoluciones en Física 
 La racionalidad de las revoluciones en Física de Carlos M. Madrid Casado

Meta, Método y Mito en Ciencia 
  de Antonio Duarte Calvo

Entrevistas 
 UNED Radio Sobre Meta, Método y Mito en Ciencia

Referencias 

Filósofos de España del siglo XX
Filósofos de España del siglo XXI
Filósofos de España
Profesores de la Universidad Complutense de Madrid